Kiss Margit
 Thormáné Kiss Margit (1901–1977) festőnő
 Kiss Manyi (1911–1971) Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő eredeti neve
 Kiss Margit (1947) válogatott kosárlabdázó
 Kisteleki Margit (1947) selyemfestő művész születési neve